

Geografia 
 Street – paese del Somerset (Regno Unito)

Musica 
 Street – album di Nina Hagen del 1991
 Street – album delle EXID del 2016
 Street – singolo di Capo Plaza del 2021

Persone 
 Cecil Street, noto anche come CJC Street e John Street e Miles Burton (1884-1965) – militare e scrittore britannico
 Devin Street (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Huston Street (1983) – giocatore di baseball statunitense
 Kentavius Street (1996) – giocatore di football americano statunitense 
 Regina Street (1962) – ex cestista statunitense
 Stephen Street (1960) – produttore discografico britannico

Altro 
 Street – cratere lunare
 Street – film del 2015 diretto da Bradford May